

Patronyme 

Daniel Foe (1660-1731), plus connu sous le nom de Daniel Defoe, écrivain anglais ;
Marc-Vivien Foé (1975-2003), footballeur camerounais, qui a donné son nom au prix Marc-Vivien Foé, créé en 2009 ;
Nadège Essama Foé (1980-), athlète camerounaise ;
Foé (1997-), auteur-compositeur-interprète français.

Nom commun 
foe peut désigner :
 foe, une unité d'énergie égale à 10 joules ou 10 ergs, utilisée pour exprimer la quantité d'énergie relâchée par une supernova.

Sigle 
FoE peut désigner :
 Forge of Empires, un jeu vidéo de stratégie en temps réel massivement multijoueur.

FOE peut désigner :
 Friends of the Earth (en français, Les Amis de la Terre), une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de protection de l'homme et de l'environnement.

Aussi 
 My Name Is Hallam Foe (Hallam Foe), film britannique, réalisé par David Mackenzie et sorti en 2008
 Foë, dans le vocabulaire du bouddhisme